Nikolai Andrejew () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Andrejew (1890–1919), russischer Attentäter
 Nikolai Andrejewitsch Andrejew (1873–1932), russischer Bildhauer, Grafiker und Bühnenbildner
 Nikolai Jakowlewitsch Andrejew (1862–nach 1917), russischer General 

 Nikolai Petrowitsch Andrejew (1838–1927), russischer Generalleutnant 
 Nikolai Rodionowitsch Andrejew (1921–2000), sowjetisch-russischer Generalleutnant